E170 peut désigner :
 E170, numéro E du carbonate de calcium, un additif alimentaire ;
 Toyota Corolla E170, une automobile du constructeur japonais Toyota.